

Patronyme 
Chastellux  est un nom de famille notamment porté par :
 Les membres de la Maison de Beauvoir-Chastellux, famille originaire de Chastellux-sur-Cure en Bourgogne :
 Alfred de Chastellux (1789-1856), haut fonctionnaire et homme politique français.
 César Laurent de Chastellux (1780-1854), militaire et homme politique français.
 Claude de Chastellux (fin du -1453), maréchal de France.
 François-Jean de Chastellux (1734-1788), littérateur français.
 Henri-Georges-César de Chastellux (1746–1814), militaire français.
 Henri-Louis de Chastellux (1786-1863), aristocrate et homme politique français.

Toponyme 

 Chastellux-sur-Cure est une commune française du département de l'Yonne.
 le château de Chastellux
 Liste des seigneurs et comtes de Chastellux ;
Homonymie de patronyme